Otto I de Grote (912-973), koning van Duitsland, keizer van het Heilige Roomse Rijk en hertog van Saksen
 Otto I de Schone (?-1087), hertog van Moravië-Brno en Moravië-Olomouc
 Otto I van Anhalt (?-1304), graaf van Anhalt-Aschersleben
 Otto I van Hachberg (?-1386), markgraaf van Baden-Hachberg
 Otto I van Beieren (1848-1916), koning van Beieren
 Otto I van Beieren (hertog) (1117-1183), hertog van Beieren
 Otto I van Bourgondië (1165/70-1200), 'van Hohenstaufen', graaf van Bourgondië en Luxemburg
 Otto I van Brandenburg (ca. 1128-1184), markgraaf van Brandenburg
 Otto I van Brunswijk (1204-1252), hertog van Brunswijk en Lüneburg
 Otto I van Brunswijk-Lüneburg (?-1445), 'de Hinkende', hertog van Brunswijk-Lüneburg
 Otto I van Chiny (?-987), graaf van Chiny
 Otto I van Gelre (1150-1207), graaf van Gelre
 Otto van Gelre (bisschop) (1194-1215), bisschop van Utrecht
 Otto I van Griekenland (1815-1867), eerste koning van Griekenland
 Otto I van Brunswijk-Göttingen (1380-1463), 'de Eénogige', hertog van Brunswijk-Göttingen
 Otto I van Hessen (1272-1338), landgraaf van Hessen
 Otto I van Karinthië (ca. 948-1004), hertog van Karinthië en markgraaf van Verona
 Otto I van Meranië (1180-1234), ook 'Otto II van Bourgondië', hertog van Meranië, graaf van Andechs en Bourgondië en markgraaf van Istrië
 Otto I van Nassau (ca. 1225-1289), graaf van Nassau
 Otto van Northeim (ca. 1020-1083), graaf van Northeim en hertog van Beieren
 Otto I van Oldenburg (bisschop) (?-1217), bisschop van Münster
 Otto I van Oldenburg (graaf) (?-1251), graaf van Oldenburg
 Otto I van Palts-Mosbach (1387-1461), paltsgraaf van Palts-Mosbach
 Otto I van Ravensberg (?-1170), graaf van Ravensberg
 Otto I van Saksen (?-912), hertog van Saksen
 Otto I van Salm (ca. 1080-1150), graaf van Bentheim en Rheineck en paltsgraaf aan de Rijn
 Otto I van Schwerin (?-1357), graaf van Schwerin
 Otto I van Weimar (?-1067), graaf van Orlamünde en Weimar en markgraaf van Meißen
 Otto I van Zwaben (?-982), hertog van Beieren en Zwaben